Mellila, commune marocaine.
 Mellilä, ancienne municipalité finlandaise.
 Melilla, préside espagnol.

Homonymie de toponyme